Готьє́ або Ґотьє́ () — французьке прізвище або ім'я.

Персоналії

Прізвище 
 Антоні Готьє (; 1977) — французький футбольний арбітр.
 Ерік Готьє (;  2.4.1961) — французький кінооператор.
 Жан Готьє (; 1937-2013) — канадський хокеїст.
 Жан Гай Готьє (; 1875-1938) — французький регбіст, олімпійський чемпіон (1900).
 Жан Поль Готьє (; 1952) — французький модельєр.
 Мануель Марія Готьє (; 1830 — 24 травня 1897) — домініканський політичний діяч, президент та віце-президент країни у 1889—1893 рр.
 Теофіль Готьє (; 1811—1872) — французький поет, прозаїк, літературний критик, лібретист та художник середини XIX століття.
 Фредерік Готьє (; 1995) — канадський хокеїст, центральний нападник.

Ім'я 
 Готьє Грум'є (; 1984) — французький фехтувальник (шпага), олмпійський чемпіон (2016).
 Готьє де Тессьєр (; 1981) — французький гірськолижник, чемпіон світу (2011).
 Ґотьє (; 1980) — сценічне ім'я Ваутера «Воллі» Де Бекера () бельгійсько-австралійського мільтиінструменталіста, співака, автора пісень.

Персонажі 
 Лютнист Жак Готьє () — портрет фламандського художника Антоніса ван Дейка.

Інше 
 5444 Ґотьє (5444 Gautier) — астероїд головного поясу, відкритий 5 серпня 1991 року.

Французькі прізвища